Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute du 19 au .

Roberta Vinci remporte le simple dames. En finale, elle bat Tathiana Garbin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lourdes Domínguez Lino et Paola Suárez.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Bogota
Sport en Colombie en 2007
Tennis en février 2007